

Cinema
 Fore! – cortometraggio del 1922

Musica
 Fore! – album degli Huey Lewis and the News del 1986

Sport
 Fore – termine golfistico